Гњилански округ, колоквијални назив за Косовско-поморавски управни округ (Република Србија), са средиштем у Гњилану
 Гњилански округ (УНМИК)